Mačkovec je toponim, ki ima več pomenov.

Naselje v Sloveniji
 Mačkovec pri Dvoru 
 Mačkovec pri Suhorju 
 Mačkovec pri Škocjanu 
 Mačkovec, Kočevje 
 Mačkovec, Laško
 Mačkovec, Trebnje

Zaselek v Sloveniji
 Mačkovec, Šentrupert 
 Mačkovec, Novo mesto

Naselje v Hrvaški
 Mačkovec, Čakovec 

Vodotok v Sloveniji
 Mačkovec, Dreta, pritok Drete

Glej tudi 
 Mačkovci

Naselja v Sloveniji